Филип Джордон (; 12 сентября 1933 — 7 июня 1965) — американский профессиональный баскетболист.

Биография 
Джордон 7 сезонов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации на позиции центрового. Играл за команды «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс», «Цинциннати Роялз», «Сент-Луис Хокс». За карьеру он в среднем за игру набирал 10,9 очкаа и делал 6,9 подбора. Джордон должен был стать стартовым центровым 2 марта 1962 года в матче между «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфией Уорриорз» в которой Уилт Чемберлен набрал 100 очков. Но из-за гриппа он был вынужден пропустить эту игру. Этот пропуск часто называют причиной того, что Чемберлену удалось набрать 100 очков, так из-за его отсутствия у «Никс» оставался всего один центровой — Даррелл Имхофф, который не смог составить конкуренцию Чемберлену.

Джордон утонул 7 июня 1965 года во время рафтинга в штате Вашингтон. Его рафт, которым управляло четыре человека перевернулся, а тело Фила обнаружили только 27 июня.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в НБА

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Утонувшие